Пребен Гео Моллеруп Блах (, 15 декабря 1920, Фредериксберг, Дания — 28 марта 2007, Сёллерёд, Дания) — датский хоккеист (хоккей на траве), нападающий.

Биография 
Пребен Блах родился 15 декабря 1920 года в датском городе Фредериксберг.

Играл в хоккей на траве за «Копенгагенс» и «Сковсховед».

В 1941—1954 годах провёл 17 матчей за сборную Дании.

В 1948 году вошёл в состав сборной Дании по хоккею на траве на Олимпийских играх в Лондоне, занявшей 13-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 4 матча, забил (по имеющимся данным) 1 мяч в ворота сборной Нидерландов.

Умер 28 марта 2007 года в датском городе Сёллерёд.

Семья 
Происходил из хоккейной семьи, в которой было четыре олимпийца: в 1920 году в Антверпене играли его дяди Свенн Блах (1893—1979) и Эйвинн Блах (1895—1972), в 1928 году в Амстердаме и в 1936 году в Берлине — отец Арне Блах (1900—1977).

Примечания 

Хоккеисты на траве Дании
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года